Виктор Викторович Харламов (1869—1933) — русский военный  деятель, генерал-майор (1915). Герой Первой мировой войны.

Биография  
В 1887 году получил образование в Константиновском межевом институте и вступил в службу. В 1892 году после окончания Тифлисского военного училища произведён в подпоручики и выпущен в Куринский 79-й пехотный полк. В 1896 году произведён  в  поручики, в 1900 году в штабс-капитаны, в 1904 году в капитаны и подполковники.

С 1904 года участник Русско-японской войны, подполковник, командир батальона 12-го Барнаульского полка, за храбрость в войне был награждён орденами Святой Анны и Святого Владимира 4-й степени. В 1907 году окончил Офицерскую стрелковую школу. В 1910 году произведён в полковники.

С 1914 года участник Первой мировой войны, в составе  9-го стрелкового полка. С 1915 года генерал-майор, командир 10-го стрелкового полка. С 1915 года в резерве чинов при штабе Киевского военного округа. С 1916 года командир бригады 100-й пехотной дивизии.  С 1917 года командующий 12-й Сибирской стрелковой дивизии. 12 января 1917 года «за храбрость» был награждён  Георгиевским оружием: 

С 1918 года участник Белого движения в Добровольческой армии, участник Первого Кубанского похода, начальник запасных частей Добровольческой армии и ВСЮР. С 1920 года месте с частями Русской армии эмигрировал в Болгарию, был председателем Общества первопоходников.

Умер 15 декабря 1933 года в Софии.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени  (1901)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1904)
 Орден Святой Анны 4-й степени «За храбрость» (1904)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (1909)
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (ВП 05.04.1915)
 Высочайшее благоволение (ВП 05.04.1915)
 Орден Святого Станислава 1-й степени  с мечами (ВП 04.02.1916)
 Георгиевское оружие (ВП 12.01.1917)

Литература 
 
 
 Рутыч Н. Н. Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных Сил Юга России// Издательство: Астрель, АСТ, 2002 г.—202 с. — ISBN 5-17-014831-3 
 
 по военному ведомству//Разведчик №1281, 26.05.1915 г.
 по военному ведомству//Разведчик №1293, 18.08.1915 г.
РГВИА:  Ф.409. Оп.1. п/с 266-098 (1915 г.)

Ссылки 
 
  Харламов, Виктор Викторович Георгиевские кавалеры Великой войны 1914—1918 гг.

Генерал-майоры (Российская империя)
Выпускники Константиновского межевого института
Выпускники Тифлисского военного училища
Участники Русско-японской войны (Россия)
Командиры дивизий в Первой мировой войне (Россия)
Генерал-майоры России (Белое движение)
Первопоходники
Русские эмигранты первой волны в Болгарии